A kettős rangadók a magyar labdarúgásban két-két fővárosi nagycsapat (FTC, Újpest, Bp. Honvéd, Vasas) egymás után rendezett mérkőzéseit jelentették. Helyszínük a Népstadion volt. Időnként bevontak más csapatokat is, mint például az MTK vagy Csepel SC, illetve a kezdeti években még vidéki vendégcsapatokkal is tartottak hasonló rendezvényeket, bár ezekre a kettős rangadó helyett inkább a kettős bajnoki mérkőzés elnevezést használták. Néhány alkalommal budapesti csapatok nemzetközi mérkőzéseit is hasonló keretek között rendezték a Népstadionban.

A Népstadion átadása (1953) után kezdetben alkalomszerűen fordultak elő ilyen jellegű mérkőzések, majd 1973-tól váltak rendszeressé a kettős rangadók, az MLSZ irányított sorsolással elő is segítette a létrejöttüket. Az 1980-as évek második felében csökkenőben volt az érdeklődés, a klubok sem szívesen mondtak le a hazai pálya előnyéről, így 1987 tavaszán utoljára rendeztek kettős rangadót, bár a következő szezon párosítása még lehetővé tette volna. Ezt követően csak 1995 tavaszán a Kispest–Újpest és a Ferencváros–BVSC kupanegyeddöntőket lehetett egy belépővel megtekinteni a Népstadionban. Azóta alkalmanként felmerült a kettős rangadók újraélesztése, de kellő támogatottság hiányában nem valósult meg.

Az ilyen rendezvények magyar sajátosságnak számítottak, más országokban eleve ritkaság, hogy egy városnak ennyi élvonalbeli csapata legyen.

Klasszikus párosítású kettős rangadók

Kettős mérkőzések más budapesti csapatokkal

Kettős mérkőzések vidéki vendégcsapatokkal

Nemzetközi kettős mérkőzések

Források 
Külföldön ismeretlen fogalom a kettős rangadó – Origo
Felvetés: újra kettős rangadót a Stadionba! – Nemzeti Sport
Mérkőzések a Népstadionban (magyarfutball.hu)
Történelmi kettős rangadó Debrecenben – a fényes múlt és a háttér (csakfoci.hu)

Magyar labdarúgás